Philip Van Isacker (1884-1951), homme politique belge ;
 Karel Van Isacker (1913-2010), prêtre jésuite et historien belge, fils du précédent ;
  (1920-2000), écrivain belge de langue néerlandaise, frère du précédent.

Patronyme flamand